Кубок Португалії з футболу 2014–2015 — 75-й розіграш кубкового футбольного турніру в Португалії. Титул здобув Спортінг (Лісабон).

Календар

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 жовтня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 жовтня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня 2014

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 листопада 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|22 листопада 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 листопада 2014

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|16 грудня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|17 грудня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|18 грудня 2014

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|6 січня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|7 січня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 січня 2015

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|5 березня/8 квітня 2015

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|7/30 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Португалії на soccerway 

2014–2015
Португалія
Португалія
2014 у португальському спорті
2015 у португальському спорті